Paprika, növény
 Paprika, Tinto Brass 1991-es erotikus filmje
 Paprika, 2006-os japán animációs film
 Paprika, a japán animációs film alapjául szolgáló regény

Lásd még:
 Paprika TV